Кнаак, Райнер (1953) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1975).
 Кнаак, Ричард (1961) — американский писатель-фантаст.